

Pessoas
Amanda Tucci
Lucas Tucci Di Grassi
Roberto Tucci
Stanley Tucci

Desambiguações de sobrenomes